Hehenberg  heißen folgende geographischen Objekte:

 Hehenberg (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern

 Hehenberg (Gemeinden Arbing, Baumgartenberg), Ortschaft von Arbing und Baumgartenberg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Hehenberg (Gemeinde Auberg), Ort bei Auberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hehenberg (Gemeinden Bad Hall, Kremsmünster), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Hall, Bezirk Steyr-Land, Ortschaft von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Hehenberg (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der ehemaligen Gemeinde Berg bei Rohrbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Hehenberg (Gemeinde Eggelsberg), Ortschaft von Eggelsberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Hehenberg (Gemeinde Gampern), Ortschaft von Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hehenberg (Gemeinde Niederthalheim), Ortschaft von Niederthalheim, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hehenberg (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich